Сан-Висенте-де-Кастельет (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бажес. Занимает площадь 17,38 км². Население — 8096 человек (на 2007 год). Расстояние до административного центра провинции — 55 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Mapa de Sant Vicenç de Castellet en Google Maps

Муниципалитеты Барселоны